Bungatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bungatan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bungatan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar